Velika nagrada Nizozemske je lahko:

Velika nagrada Nizozemske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Nizozemske, motociklistična dirka